Padi (Ekron), een Filistijnse stadsvorst over Ekron, eind achtste eeuw v.Chr.
 padie, ongepelde rijst (Suriname)
 een duikorganisatie; zie Professional Association of Diving Instructors
 plaatsen in Indonesië:
 Padi (Gondang)
 Padi (Tulakan)